Musulin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Musulin (1868–1947), österreich-ungarischer Diplomat
 Branka Musulin (1917–1975), jugoslawisch-deutsche Pianistin
 Janko Musulin (1916–1978), österreichischer Sachbuchautor, Essayist und Publizist